Скок удаљ за жене, била је једна од 29 дисциплина атлетског програма на Летњим параолимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано од 9. до 17. септембра на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Земље учеснице 
Учествовало је 76 такмичарки из 34 земље.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 8. септембра 2016)

Класа Т11

Класа Т12

Класа Т20

Класа Т37

Класа Т38

Класа Т42

Класа Т44

Класе Т46 и Т47

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+3)

Освајачи медаља

Класе Т11

Класе Т12

Класа Т20

Класа Т37

Класа Т38

Класе Т42

Класа Т44

Класе Т46 И Т57

Резултати

Финале

Класа Т11 
Такмичење је одржано 16.9.2016. годину у 11:05 ,

Класа Т12 
Такмичење је одржано 13.9.2016. годину у 18:41 ,

Класа Т20 
Такмичење је одржано 15.9.2016. годину у 10:38 ,

Класа Т37 
Такмичење је одржано 14.9.2016. годину у 11:05 ,

Класа Т38 
Такмичење је одржано 11.9.2016. годину у 18:28 ,

Класа Т42 
Такмичење је одржано 10.9.2016. годину у 18:27 ,

Класа Т44 
Такмичење је одржано 9.9.2016. годину у 10:45 ,

Класе Т46 и Т47 
Такмичење је одржано 8.9.2016. годину у 18:11 ,

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Параолимпијских и Олимпијских игара Рио 2016. 

Атлетика на Летњим параолимпијским играма 2016.
Скок удаљ на Летњим параолимпијским играма